T20 (латиница):
 T20 — американский танк.
 Twenty20 — одна из форм крикета.

См. также 
 Т-20 (кириллица)